Amalga ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Amalga (Alaska), im Juneau County – nicht mehr existent
 Amalga (Idaho), im Minidoka County
 Amalga (Utah), im Cache County